EFC peut faire référence à :

Associations 
 Evangelical Fellowship of Canada (en français, Alliance évangélique du Canada), un regroupement d'églises évangéliques.

Défense 
 Embarcation fluviale de combat.

Divertissement 
 Earth: Final Conflict (en français, Invasion planète Terre), une série télévisée canadienne.

Enseignement  
 École française de comptabilité, un centre de formation à distance des métiers de la gestion d'entreprise
 École française de canyonisme, une commission de la Fédération française de spéléologie dont le but est de développer tout ce qui touche à l'enseignement du canyonisme.

Sport 
 Everton Football Club, un club professionnel de football anglais.
 Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël,  un club de football français.
 Essendon Football Club, une équipe de football australien.

Technologie 
 Dispositif d'évacuation de fumées et de chaleur, moyen de prévention incendie.

Transports 
 AIR MANA, une compagnie aérienne privée, selon le code OACI.
 Ligne Estrées-Saint-Denis - Froissy - Crèvecœur-le-Grand, une ancienne ligne de chemin de fer secondaire des chemins de fer départementaux de l'Oise.